O evento espada individual feminino do Campeonato Mundial de Esgrima de 2017 foi disputado nos dias 20 e 23 de julho.

Medalhistas
Na disputada pela medalha de ouro, a russa Tatyana Gudkova derrotou a polaca Ewa Nelip e sagrou-se campeão mundial pela primeira vez. As medalhistas de bronze foram Julia Beljajeva da Estônia e a ucraniana Olena Kryvytska, ambas eliminadas nas semifinais.

Resultados
{{64TeamBracket
| RD1= Trinta-e-dois-avos de final
| RD2= Dezesseis-avos de final
| RD3= Oitavas de final
| RD4= Quartas de final
| RD5= Semifinais
| RD6= Final

| RD1-seed01  = 
| RD1-team01  = Sun Yiwen
| RD1-score01 =15
| RD1-seed02  = 
| RD1-team02  = Saskia van Erven Garcia
| RD1-score02 =6

| RD1-seed03  = 
| RD1-team03  = Ayaka Shimookawa
| RD1-score03 =15
| RD1-seed04  = 
| RD1-team04  = Nadine Stahlberg
| RD1-score04 =12

| RD1-seed05  = 
| RD1-team05  = Olena Kryvytska
| RD1-score05 = 15
| RD1-seed06  = 
| RD1-team06  = Anna Salminen
| RD1-score06 = 11

| RD1-seed07  = 
| RD1-team07  = Amalia Tătăran
| RD1-score07 =8
| RD1-seed08  = 
| RD1-team08  =Kelley Hurley
| RD1-score08 =15

| RD1-seed09  = 
| RD1-team09  = Shin A-lam
| RD1-score09 =11
| RD1-seed10  = 
| RD1-team10  =Zhu Mingye
| RD1-score10 =15

| RD1-seed11  = 
| RD1-team11  = Vivien Varnai
| RD1-score11 =15
| RD1-seed12  = 
| RD1-team12  =  Pauline Brunner
| RD1-score12 =12

| RD1-seed13  = 
| RD1-team13  = 
| RD1-score13 =13
| RD1-seed14  = 
| RD1-team14  = Coraline Vitalis
| RD1-score14 =15

| RD1-seed15  = 
| RD1-team15  = Nickol Tal
| RD1-score15 = 8
| RD1-seed16  = 
| RD1-team16  = Tatiana Logunova
| RD1-score16 =10

| RD1-seed17  = 
| RD1-team17  = Sarra Besbes
| RD1-score17 =13
| RD1-seed18  = 
| RD1-team18  = Katharine Holmes
| RD1-score18 =12

| RD1-seed19  = 
| RD1-team19  = Ana Mesić
| RD1-score19 =8
| RD1-seed20  = 
| RD1-team20  = Alejandra Cisneros
| RD1-score20 =15

| RD1-seed21  = 
| RD1-team21  = Erika Kirpu
| RD1-score21 =12
| RD1-seed22  = 
| RD1-team22  = Mara Navarria
| RD1-score22 =15

| RD1-seed23  = 
| RD1-team23  = Ana London
| RD1-score23 =5
| RD1-seed24  = 
| RD1-team24  = Lauren Rembi
| RD1-score24 =15

| RD1-seed25  = 
| RD1-team25  = Ewa Nelip
| RD1-score25 =15
| RD1-seed26  = 
| RD1-team26  = Isabel Di Tella
| RD1-score26 =10

| RD1-seed27  = 
| RD1-team27  = Beate Christmann
| RD1-score27 =15
| RD1-seed28  = 
| RD1-team28  = Kamila Pytka
| RD1-score28 =8

| RD1-seed29  = 
| RD1-team29  = Alberta Santuccio
| RD1-score29 = 15
| RD1-seed30  = 
| RD1-team30  = Leonora Mackinnon
| RD1-score30 = 5

| RD1-seed31  = 
| RD1-team31  = Lim Victoria Ann Xiu Yan
| RD1-score31 =2
| RD1-seed32  = 
| RD1-team32  = Rossella Fiamingo
| RD1-score32 =15

| RD1-seed33  = 
| RD1-team33  = Violetta Kolobova
| RD1-score33 =15
| RD1-seed34  = 
| RD1-team34  = Hsieh Kaylin Sin Yan
| RD1-score34 =12

| RD1-seed35  = 
| RD1-team35  = Dora Kiskapusi
| RD1-score35 =7
| RD1-seed36  = 
| RD1-team36  = Auriane Mallo
| RD1-score36 =15

| RD1-seed37  = 
| RD1-team37  = Magdalena Piekarska
| RD1-score37 =15
| RD1-seed38  = 
| RD1-team38  = Sidiropoulou-Christodoulou
| RD1-score38 =13

| RD1-seed39  = 
| RD1-team39  = Patrizia Piovesan Silva
| RD1-score39 =12
| RD1-seed40  = 
| RD1-team40  =Kang Young-mi
| RD1-score40 =13

| RD1-seed41  = 
| RD1-team41  = Irina Embrich
| RD1-score41 =15
| RD1-seed42  = 
| RD1-team42  = Daria Martynyuk
| RD1-score42 =7

| RD1-seed43  = 
| RD1-team43  = Renata Knapik-Miazga
| RD1-score43 =15
| RD1-seed44  = 
| RD1-team44  = Malinka Hoppe Montanaro
| RD1-score44 =10

| RD1-seed45  = 
| RD1-team45  = Monika Sozanska
| RD1-score45 =12
| RD1-seed46  = 
| RD1-team46  = Tatyana Gudkova
| RD1-score46 =13

| RD1-seed47  = 
| RD1-team47  = Ines Garcia Rodriguez
| RD1-score47 =6
| RD1-seed48  = 
| RD1-team48  = Choi In-jeong
| RD1-score48 =15

| RD1-seed49  = 
| RD1-team49  = Julia Beljajeva
| RD1-score49 =15
| RD1-seed50  = 
| RD1-team50  = Greta Vereș
| RD1-score50 =10

| RD1-seed51  = 
| RD1-team51  = Giulia Rizzi
| RD1-score51 =9
| RD1-seed52  = 
| RD1-team52  =Song Se-ra
| RD1-score52 =10

| RD1-seed53  = 
| RD1-team53  = Anna van Brummen
| RD1-score53 =12
| RD1-seed54  = 
| RD1-team54  = Xu Chengzhi
| RD1-score54 =15

| RD1-seed55  = 
| RD1-team55  = María Martinez
| RD1-score55 =5
| RD1-seed56  = 
| RD1-team56  = Nathalie Moellhausen
| RD1-score56 =6

| RD1-seed57  = 
| RD1-team57  =

Ligações externas
 Resultados do evento no Fencing World Wide

Espada individual feminino